Agos peut désigner :
 Agos, hebdomadaire turco-arménien, édité en Turquie ;
 Agos, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Bougue ;
 Agos, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Agos-Vidalos.

Voir aussi 
 Affaire Agos, une affaire portant sur la création d'un emploi fictif de mars 1993 à septembre 1995 au sein de la société Agos, filiale de l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées

Homonymie de toponyme